Ю́рий Анато́льевич Петро́в (род. 16 апреля 1957 года, Коломна, СССР) — советский конькобежец и российский тренер. Рекордсмен мира, СССР, победитель и призёр чемпионатов СССР по конькобежному спорту, тренер сборной команды России по конькобежному спорту, олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи. Мастер спорта СССР международного класса (конькобежный спорт). Заслуженный тренер России.

Ученики: Евгений Серяев, Денис Юсков.

Родился в Коломне, живёт и работает в Москве. Тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность Москвы» по конькобежному спорту.
Женат, имеет сына Сергея и дочь Анастасию.

Награды 
Лауреат смотра-конкурса «Лучший тренер года» (2007).

Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ, дипломы Департамента физической культуры и спорта г. Москвы, Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Ссылки 
http://www.infosport.ru/xml/t/person.xml?id=5351 

http://www.ruskating.com/persons/331.html

Примечания 

Конькобежцы СССР
Тренеры Москвы
Спортсмены Москвы
Спортсмены Коломны
Заслуженные тренеры России
Мастера спорта СССР международного класса